Mykoza (błędnie mikoza). Słowo o dwóch znaczeniach:

1. Zakaźna choroba wywołana przez grzyby pasożytnicze. W zależności od rodzaju zaatakowanych organizmów mykozy dzieli się na:
 grzybice – infekcyjne choroby ludzi i zwierząt wywołane przez grzyby,
 fitomykozy – infekcyjne choroby roślin wywołane przez grzyby.
2. Inaczej trehaloza – cukier, występujący w niektórych grzybach, np. u borowika szlachetnego (Boletus edulis). Pod wpływem rozcieńczonych kwasów przechodzi w glukozę (cukier gronowy).

Przypisy 

!
Mykologia